Audio, Video, Disco kan verwijzen naar de volgende muziekstukken: 
Audio, Video, Disco (album), een studioalbum van Justice
Audio, Video, Disco (single), een single van dit album

Homoniem muziekstuk